Johann Ziesenis ist der Name folgender Personen:

* Johann Conrad Ziesenis (1671–1727), deutscher Bildhauer
 Johann Friedrich Ziesenis (Johann Friedrich Blasius Ziesenis; 1715–1787), deutscher Bildhauer